Seseli proliferum är en flockblommig växtart som beskrevs av Giovanni Battista Brocchi. Seseli proliferum ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
proliferum